gmina Opole – gmina miejska i miasto na prawach powiatu, woj. opolskie
 gmina Opole Lubelskie – gmina miejsko-wiejska, powiat opolski, woj. lubelskie
również:
 gmina Opole – dawna gmina w woj. lubelskim, przekształcona w gminę Podedwórze